Rouffiac kan syfta på:
 Rouffiac, Cantal
 Rouffiac, Charente-Maritime
 Rouffiac, Charente
 Rouffiac, Tarn